Tigranakert (Silvan), een oud-Armeense hoofdstad van Groot-Armenië
Tigranakert (Artsach), een oud-Armeense stad in Nagorno-Karabach